Um longboard geralmente designa uma variante de prancha maior em vários desportos com prancha.

 Longboard (skate)
 Longboard (surfe)

Longboard pode também referir-se a:
 Tábua larga, uma prancha de resgate e transporte em emergências